L'édition 2023 du tournoi de tennis d'Austin se déroule du 27 février au  sur dur en intérieur. 
Elle est classée en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Lauren Davis, remplacée par  Nao Hibino
  Viktorija Golubic, remplacée par  Harriet Dart
  Anhelina Kalinina, remplacée par  Dayana Yastremska
  Jasmine Paolini, remplacée par  Katie Volynets
  Emma Raducanu, remplacée par  Coco Vandeweghe
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Dalma Gálfi
  Zhang Shuai, remplacée par  Erika Andreeva

Lauréates 
L'Ukrainienne Marta Kostyuk remporte son  WTA en dominant en finale la Russe Varvara Gracheva.

La paire Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Austin
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Austin
Tennis aux États-Unis en 2023
Tennis en février 2023
Tennis en mars 2023